Troisième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2008, le Grand Prix moto du Portugal 2008, est disputé sur le circuit d'Estoril du vendredi 11 au dimanche .

C'est la dixième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Classement des MotoGP

Classement des 250 cm³

Classement des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 2008